A1 – autostrady w wielu krajach
 A1 – autostrada w Polsce
 A1 – znormalizowany format arkusza (594 × 841 mm)
 a¹ – dźwięk A w oktawie razkreślnej
 A 01 – kod preparatów stomatologicznych w systemie ATC
 A-I – rodzaj apolipoproteiny
 A1 Grand Prix – seria wyścigów uznawana za puchar świata w sportach motorowych
 Audi A1 – samochód osobowy
 HMS A1 – brytyjski okręt podwodny
 SMS A 1 – niemiecki torpedowiec